Aigialeia ist:

 in der griechischen Mythologie ein alternativer Name der Aigiale
 in der antiken Geografie ein Name von Sikyon